Landtagswahlkreis Halberstadt steht für folgende Wahlkreise in Sachsen-Anhalt:

 Landtagswahlkreis Halberstadt
 Landtagswahlkreis Halberstadt I
 Landtagswahlkreis Wernigerode II – Halberstadt II
 Landtagswahlkreis Halberstadt III – Oschersleben